Игериљас има више значења:

 Игериљас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Игериљас (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Игериљас (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Игериљас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Игериљас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику